Ciudad Universitaria – główny kampus Uniwersytetu Complutense w Madrycie i Politechniki Madryckiej
 Ciudad Universitaria – główny kampus Narodowego Uniwersytetu Autonomiczny Meksyku
 Ciudad Universitaria de Caracas – główny kampus Centralnego Uniwersytetu Wenezueli
 Ciudad Universitaria – stacja metra w Madrycie